Jatta est un patronyme porté notamment par :

 Ann Therese Ndong Jatta (1956-), femme politique gambienne ;
 Bakery Jatta (1998-), footballeur gambien ;
 Barbara Jatta (1962-), historienne de l'art italienne ;
 Giovanni Jatta (1767-1844), magistrat et archéologue italien.